Během historie došlo k několika bitvám o město Charkov:

Druhá světová válka 
 První bitva o Charkov – dobytí Charkova Němci, součást německé operace Barbarossa; 20. až 24. října 1941
 Druhá bitva o Charkov – neúspěšný sovětský pokus město dobýt; 12. až 28. května 1942
 Třetí bitva o Charkov – německé dobytí města, ze kterého krátce předtím ustoupili;  19. února až 15. března 1943
 Čtvrtá bitva o Charkov – konečné dobytí města Sověty;  12. až 23. srpna 1943

Ruská invaze na Ukrajinu 
 Bitva o Charkov (2022) – v rámci ruské invaze na Ukrajinu  (24. února 2022–14. května 2022)